Kobyle peut désigner :

Topnoymie 
en Pologne :
 Kobyle, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Kobyle, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kobyle, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kobyle, un village dans la voïvodie de Poméranie